Sancourt (Eure)
 Sancourt (Noorderdepartement)
 Sancourt (Somme)